Wagner er et almindeligt dansk efternavn. Der er pr. 2020 1.800 danskere, der bærer dette efternavn.

Brug af dette navn 
 Wagner, et sjældent anvendt fornavn, muligvis en variant af Vagn.
 Personer
 Richard Wagner, tysk komponist.
 Igor Wagner, en figur fra tegneserien Tintin.
 Adolph Wagner
 Moritz Wagner
 Rudolf Wagner
 Hermann Wagner
 Peter Wagner
 Andet
 Wagner (Forretning) – en dansk butikskæde, der forhandler herretøj

Referencer 

Erhvervsmæssige efternavne